Heinich ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Heinich, verheiratete Schiffner (* 1949), deutsche Leichtathletin
 Walter Heinich (1876–1940), Postbediensteter, Ortschronist und Stadtverordneter der Kommune Neusalza-Spremberg